Дело об убийстве судьи Зубкова (также «дело Павличенко») — дело об убийстве 42-летнего судьи Шевченковского районного суда города Киева Сергея Зубкова. Судью убили в подъезде собственного дома 21 марта 2011 года. Задержали подозреваемых Дмитрия Павличенко и его старшего сына Сергея, одного из подозреваемых в совершении преступления задержали 24 марта, другого – 26 марта того же года. Павличенко дали пожизненное заключение, а сыну 13 лет. 24 февраля 2014 года Верховная Рада Украины освободила семью Павличенко.

Убийство 
Сергей Зубков был убит 21 марта 2011 года двумя неизвестными. Один напал на судью с холодным оружием в лифте, а второй ждал его на этаже с пистолетом. Жертве были нанесены многочисленные колото-резаные ранения, а потом произведено четыре выстрела в грудь. Убийцам удалось скрыться, несмотря на то, что их вблизи видели и даже пытались остановить несколько человек: консьержка, лифтеры и соседка.

22 ноября в Центре общественных связей МВД сообщили, что в деле по убийству Сергея Зубкова рассматривались четыре версии: профессиональная деятельность судьи, убийство на почве личных неприязненных отношений, долговые отношения и корыстный мотив. Одновременно в том же сообщении центра сказано, что на причастность к преступлению проверяется уже киевлянин, разместивший в интернете гневное письмо в адрес судьи, который якобы незаконно выселил его из квартиры. Вскоре были задержаны подозреваемые в убийстве — Дмитрий Павличенко и его сын Сергей.

Судья 
Судья Сергей Зубков в течение десяти лет проработал в Шевченковском районном суде Киева. Он был причастнен ко многим резонансным делам о незаконных застройках и землеотводах в центре Киева, в том числе о запрете строительства на территории Октябрьской больницы, на улице Гончара, возле Софии Киевской. По одному из решений был демонтирован балкон и веранда в квартире Павличенко в доме по ул. Богдана Хмельницкого. В декабре 2010 года судья Сергей Зубков выносит решение о сносе пристройки заочно, и семья, которую судья своим решением выселил из квартиры, ни о чем не догадывалась. Перед Новым годом госисполнители  снесли стены и забрали все вещи, находившиеся в жилище, которые впоследствии были разворованы работниками милиции, семья была выселена, а квартира передана частной фирме.

Свидетели 
Свидетель по делу семьи Павличенко об убийстве судьи Сергея Зубкова лифтёр Алексей Наумец заявил, что сомневается в причастности подсудимых к убийству.

«Возможно, видел отца (Дмитрия Павличенко), я не уверен на 100 %, что я видел именно этого человека. Уже не знаю, раньше был уверен на 80 %, а сейчас на 50 %», — рассказал он.

При этом мужчина заметил, что на него давило следствие во время опознания убийцы по фотографии, заставляя подписывать документ о том, что это был Павличенко-старший. Также он заявил, что боится за свою жизнь, так как по сути остаётся единственным, кто видел настоящего убийцу.

«Сам за себя боюсь, я не уверен, что это те люди со стороны убийцы… Все знают, что только я один видел», — подчеркнул он.

Весьма нестандартным в деле было и то, что все пять свидетелей, среди которых были консьержка и соседка Зубкова, не опознали Павличенко. Более того, они подробно описывали совсем другого человека среднего роста со светлыми волосами, у которого лицо было изрыто оспинами. Но судьи решили, что, в отличие от сомнительных «предметов, похожих на пули» и неизвестно откуда взявшихся следов крови, показания свидетелей доверия не заслуживают, так как они могли и забыть подробности, времени ведь прошло много...

Главный свидетель, лифтер Алексей Наумец, который боролся с убийцей, тоже не был уверен, что видел именно Павличенко. Долгое время его вообще не могли привести в суд, даже объявляли в розыск. А когда привели, оказалось, что опознание убийцы, произведенное им во время следствия, было произведено под давлением следователя Геннадия Рыбки, о чем он открыто заявил на суде.

Доказательства 
По данным осмотра места происшествия и экспертизы на месте преступления были обнаружены ряд генетических следов Павличенко, а пули, которыми был убит Зубков, совпадали с найденными в автомобиле подозреваемых. Кроме того С. Д, Павличенко дал признательные показания, в которых подробно описал подготовку и совершение убийства.

Адвокат обвиняемых, Татьяна Шевченко, предоставила суду распечатки разговоров Дмитрия Павличенко в день убийства, из которых свидетельствует, что именно во время убийства он находился дома, разговаривая по телефону.

Следствие не стало долго искать виновных, несмотря на тот факт, что врагов Сергей Зубков нажил себе довольно много, свидетельством чего могут служить его резонансные решения о запрете строительства на территории Октябрьской больницы или на улице Гончара, возле Софии Киевской. Павличенко задержали ввиду отсутствия у них стопроцентного алиби, влияния и связей, а главное – подозревая их в мести скандальному судье.

Далее началось следствие, длившееся почти полтора года. Факты, выяснившиеся в ходе расследования дела, довольно противоречивы.  В пользу вины Павличенко свидетельствуют отпечатки пальцев на инвалидной коляске, найденной рядом с местом убийства. Отпечатки пальцев, взятые на месте преступления и в автомобиле Павличенко, принадлежат убитому и Дмитрию. Якобы в подъезде найдена и одежда Павличенко-младшего со следами его крови.

При этом остается не выясненным, почему она там оказалась и во что и когда переоделся Сергей, если оставил свои брюки на месте убийства. Свидетель-консьерж абсолютно точно помнит, что ни один из выбежавших из подъезда предполагаемых убийц голым не был. Еще один момент не в пользу Павличенко – в его машине нашли «предметы, похожие на пули, которыми убили судью».

Тем не менее, в следствии есть очень много больших проколов и маленьких «блох». Пример этого, – изъятие потенциальных улик из машины подозреваемых происходило без понятых. Таким образом, с точки зрения принципов уголовного процесса, утверждать, что были найдены какие-то улики, нельзя, как и принимать их в качестве доказательств.

Еще один «маленький момент» – эксперт, который должен был осматривать место происшествия, заявил, что не делал этого, а просто подписал протокол. Кроме остального, главную улику-орудие убийства – так и не нашли. Нарушений процессуальных норм, согласно которым должны добываться доказательства, масса. Позже, судьи обратят на это внимание прокуратуры, но все равно примут улики и, главное, вынесут приговор на их основании.

Ход дела 
Как сообщалось 4 декабря 2012 года, Апелляционный суд Киева перенёс рассмотрение жалобы Дмитрия и Сергея Павличенко на 15 декабря.
Напомним, тогда под зданием Апелляционного суда собралось около 300 сторонников Павличенко. Также на площади перед зданием суда прошёл концерт в поддержку Дмитрия и Сергея Павличенко.

15 декабря 2012 года, во время заседания по поводу апелляции подсудимых на приговор суда, рассмотрение дела было опять перенесено. Следующее заседание было назначено на 11:00 6 января 2013 года.

Кроме того, суд допросил в качестве свидетеля следователя по делу Павличенко Геннадия Рыбку якобы для объективности процесса.

«Следователь дал показания в суде об обстоятельствах проведения следственных действий с участием Сергея Павличенко. Это нормальная судебная практика и все это делается для обеспечения объективности судебного разбирательства», — заявила гособвинитель Наталия Сема. Она подытожила, что следователь в очередной раз подтвердил вину подсудимых.

Суд и приговор

Решение суда 

2 октября 2012 года Голосеевский районный суд принял решение о виновности Павличенко и приговорил Павличенко-старшего к пожизненному заключению, а сына – к 13 годам лишения свободы.

По схожей статье экс-депутат Рады Виктор Лозинский получил только 15 лет, а потом срок уменьшили до 14.

Протесты 

Друзья Павличенко и неравнодушные активисты привлекали внимание общественности к этому делу ещё в 2011-м году, когда проходил судебный процесс, но наибольших масштабов движение приобрело после объявления обвинительного приговора 2 октября 2012. Тогда футбольные фаны по всей Украине (младший Павличенко болеет за киевское «Динамо») объявили протест против милицейского произвола и несправедливого суда. Баннеры в поддержку семьи Павличенко с лозунгами "Свободу Павличенко! Свободу честным!" появились на стадионах многих городов (Киев, Запорожье, Армянск, Днепропетровск, Донецк, Кировоград, Полтава, Краматорск, Кривой Рог, Луганск, Луцк, Львов, Мариуполь, Николаев, Москва, Одесса, Симферополь, Сумы, Ужгород, Харьков, Хмельницкий, Черновцы, Чернигов и другие), в некоторых городах милиция пыталась снять и убрать эти баннеры и плакаты. В Хмельницком милиция запретила проносить баннер на стадион, поэтому болельщики вывесили его на многоэтажном доме возле стадиона. Павличенко также поддержали некоторые футболисты «Динамо» (Киев), в частности полузащитник Тарас Михалик.

Представители праворадикального движения «C14»и болельщики «Динамо» Киев выступили под единым баннером «Волю Павличенко» во время марша в Киеве 14 октября 2012 года в честь 70-летия создания УПА.

1 декабря 2012 года в Киеве в годовщину Референдума о Независимости около 3 500 человек вышли на митинг в поддержку семьи Павличенко. По мнению митингующих, подсудимым выдвинуты ложные обвинения, а решение суда неправомерно. После акции Голосеевский райсуд выступил с сообщением в котором привёл доказательства вины.

13 декабря 2012 года в Харькове состоялся двухчасовой марш и пикетирование областного управления МВД активистами общественных движений Украинский Национальный Союз, Альянс Патриотических Сил, «Ярило» и футбольными фанатами. Всего в акции приняли участие более тысячи человек. Акция закончилась массовой дракой участников с сотрудниками милиции, 22 человека было задержано и получили наказания в виде административного ареста от 5 до 15 суток. 5 пострадавших от действий сотрудников милиции обратились за помощью в больницу. Олег Голтвянский, организовавший марш, скрылся с места событий, впоследствии он был объявлен в розыск. По словам активистов, милиционеры спровоцировали конфликт, начав по одному задерживать участников акции после её окончания, а далее с применением спецсредств разогнали оставшихся участников и журналистов. По словам милиции же, задержания начали происходить с целью предотвращения массовых беспорядков — участники акции кидали в сотрудников милиции снежки, горящий фальшфайер, выкрикивали лозунги с использованием нецензурной брани в отношении сотрудников милиции и Президента Украины. С жалобой на действия сотрудников милиции обратился харьковский общественный деятель и бывший кандидат в Народные депутаты Украины Евгений Каплин, который утверждает, что закон не нарушал во время акции, однако милиционеры незаконно нанесли ему телесные повреждения и разбили камеру, на которую он снимал избиение участников. 3 января 2013 года прокуратура Киевского района г. Харьков возбудила по данному заявлению уголовное производство против сотрудников милиции за превышение власти и служебных полномочий, сопряжённое с применением физической силы и спецсредств (ч.2. ст.365 УК Украины), начала досудебное следствие. Если вина должностных лиц МВД будет доказана, им грозит отстранение с занимаемой должности и лишение свободы на срок до 8 лет.

1 февраля 2012 года Павличенко впервые дал интервью из тюрьмы и в частности отметил: …генерал Алексей Крикун (тогдашний начальник столичной милиции) шутил, что я — ловкий, так хорошо убил Зубкова, что мне нужно выдать награду за смерть «негодяя». Я говорю, что судья ничего плохого мне не сделал. После этого Крикун предложил соглашение: «Мы знаем, что ты не убивал, но у тебя не хватит ресурсов это доказать. Поэтому бери на себя, а мы сделаем так, что получишь 10 лет и через пять выйдешь. Если не возьмешь, посадим пожизненно и тебя, и жену, и старшего сына. Младшего в детдом отдадим».

Освобождение 
24 февраля 2014 года Верховная Рада Украины освободила Дмитрия и Сергея Павличенко, объявив их политзаключёнными.

В тот же день, после 21:00, появились сообщения, что Дмитрий и Сергей Павличенко вышли на свободу.

Примечания

Ссылки 
 Заявление ультрас «Динамо» (Киев) на защиту семьи Павличенко 13 апреля 2011
 Осужденный за убийство судьи Павличенко решил баллотироваться в Верховную Раду
 Книга Дмитрия Павличенко "Цена СВОБОДЫ - Хроника освобождения пожизненно заключённого"

2016 год в праве
Судебные процессы на Украине
Акции протеста в Киеве
Убийства в Киеве